O acrônimo SVP pode referir-se a:

 União Democrática do Centro (Schweizerische Volkspartei) - partido político da Suíça
 Partido Popular do Tirol do Sul (Süedtiroler Volkspartei) - partido político da Itália
 Sociedade de São Vicente de Paulo - organização de leigos católicos
 S'il vous plaît - expressão da língua francesa para "por favor" (literalmente se vos apraz)
 Sega Virtua Processor

Desambiguação